Ко́птский алфави́т — алфавит, используемый для записи коптского языка, распространён с IV века. Коптский алфавит основывается на греческом алфавите, с добавлением нескольких букв из древнеегипетского демотического письма, передававших согласные звуки, отсутствовавшие в греческом.

Коптское письмо было одним из источников старонубийской письменности.

Коптский алфавит поддерживается стандартом Юникод в качестве самостоятельного алфавита начиная с версии 4.1 (2005).

История 
Коптская азбука имеет долгую историю, которая начинается в эпоху правления Птолемеев, когда греческие буквы впервые были применены для транскрибирования демотических текстов с целью фиксации правильного произношения слов демотического языка. В течение первых двух веков нашей эры целый ряд магических текстов был записан так называемым «древнекоптским письмом», которое представляло собой греческие буквы, использованные для записи текстов на египетском языке; ряд букв, однако, был заимствован из демотического письма, многие из них (но не все) используются в собственно коптском письме. С распространением христианства в Египте к концу III века н. э. знания иероглифического письма были потеряны, как впоследствии и демотического письма, что способствовало распространению новой письменности, более тесно связанной с христианской церковью. В IV веке коптский алфавит уже сформировался, особенно для саидского диалекта (существует ряд различий между алфавитами, используемыми в различных диалектах коптского языка). Сегодня коптский язык употребляется только последователями Коптской православной церкви для записи религиозных текстов. Все «гностические евангелия» из Наг-Хаммади записаны коптским алфавитом.

Внешний вид 
Коптская азбука была первой египетской письменностью, которая обозначала гласные; таким образом, коптские документы помогают правильной интерпретации ранних текстов. В некоторых египетских слогах функцию гласных выполняют сонорные согласные; в саидской разновидности коптского письма такие слоги писались с горизонтальной линией сверху. Различные каллиграфические школы использовали некоторые диакритические знаки: апостроф для разделения слов и для обозначения клитик (для этого в логографическом египетском письме использовались детерминативы); другие школы употребляли умлаут над  и , когда они стояли в начале слога, иногда для этого использовался циркумфлекс.

Коптская азбука в основном базируется на греческом алфавите, что тоже помогло в интерпретации египетских текстов. 24 буквы имеют греческое происхождение, 6 или 7 букв были взяты из демотического письма, в зависимости от диалекта (6 в саидском диалекте, 7 в бохайрском и ахмимском). Коптская азбука, в отличие от кириллицы и латиницы, которые тоже происходят из греческого письма, в большей степени сохранила особенности греческого написания букв.

Коптская азбука 

Буквы, которые происходят из демотического письма:

В коптском письме различаются заглавные и строчные буквы. В отличие от современного греческого письма, в котором заглавные и строчные буквы часто имеют разную форму (например, Ν и ν), коптские большие буквы были только увеличенными строчными буквами. Единственным исключением является буква «хай»: большая буква Ϧ и имела вид ϧ.

Коптские буквы имеют разные названия в разных текстах. Вариации в названиях букв могут быть минимальными (буква «фай» может называться «фей») или более значительными («хэ» в новых текстах часто называется «эпсилон»).

Разные источники дают разные варианты произношения коптских букв, в зависимости от того, имеется ли в виду древнее или современное произношение. Есть также различия между саидским и бохайрским произношением (бохайрский диалект является единственным «живым» диалектом коптского языка). В середине XIX века бохайрское произношение коптского языка было искусственно приближено к греческой речи. Именно это эллинизированное произношение преимущественно и используется сегодня, хотя имеет место движение за реставрацию старого произношения (اللفظ القديم), отразившегося, в частности, на произношении коптских заимствований (а также имён и географических названий) в арабском языке (сравните «Шенуте» и «Шенуда»).

Буква «хай» не использовалась в саидском диалекте, поскольку в нём отсутствовала соответствующая фонема /x/.

Буквы  и  использовались только для записи чисел (они имели значение 6 и 900 соответственно).

Пример 

Перевод:

Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Юникод 
Начиная с первой версии Юникода специальные коптские буквы, не имеющие аналогов в греческом, присутствуют в блоке «Греческое и коптское письмо», общем для греческого и коптского. Предполагалось использование греческих букв для коптского. Однако начиная с версии 4.1 (март 2005) в Юникоде присутствует отдельный блок с коптским письмом. В версии 7.0 также был добавлен отдельный блок (U+102E0…102FF) для коптских цифр.

Существует несколько шрифтов с поддержкой коптского алфавита, среди них как свободные (бесплатные), так и проприетарные Segoe UI (версии Symbol и Historic, которые поставляются с Windows 8.1 и 10).

См. также 
 Коптская книжная культура

Примечания

Литература 
 Пламли, Дж. М. Введение в коптскую грамматику (саидский диалект) / Пер. с англ., пред., прим. М. К. Трофимовой. М., 2001.
 Quaegebeur, Jan. 1982. «De la préhistoire de l'écriture copte.» Orientalia lovaniensia analecta 13:125-136.
 Kasser, Rodolphe. 1991. «Alphabet in Coptic, Greek». In The Coptic Encyclopedia, edited by Aziz S. Atiya. New York: Macmillan Publishing Company, Volume 8. 30-32.
 Kasser, Rodolphe. 1991. «Alphabets, Coptic». In The Coptic Encyclopedia, edited by Aziz S. Atiya. New York: Macmillan Publishing Company, Volume 8. 32-41.
 Kasser, Rodolphe. 1991. «Alphabets, Old Coptic». In The Coptic Encyclopedia, edited by Aziz S. Atiya. New York: Macmillan Publishing Company, Volume 8. 41-45.
 Wolfgang Kosack: Koptisches Handlexikon des Bohairischen. Koptisch — Deutsch — Arabisch. Verlag Christoph Brunner, Basel 2013, ISBN 978-3-9524018-9-7.

Греческий алфавит
Коптский язык